Sint Joost of Sint-Joost kan verwijzen naar:
 Judocus, een heilige
 Academie voor Beeldende Kunsten Sint-Joost, van 1947-2004 een kunstacademie in Breda
 Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, sinds 2004 een kunstacademie in Den Bosch, Breda en Tilburg
 Sint-Joostkapel, een kapel in de binnenstad van Breda
 Sint-Joostkapel, een kapel in de binnenstad van Gouda
 Sint Joost (Limburg), een kerkdorp in Nederland Limburg
 Sankt Joost (Wangerland), een dorp in Nedersaksen
 RKVV Sint Joost, de amateurvoetbalclub van het Limburgse dorp
 Sint-Joost-ten-Node, een plaats en gemeente in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Sint-Joost, plaats en gemeente in het departement Nauw van Calais